Sharifi ist der Familienname folgender Personen:

 Amiruddin Sharifi (* 1992), afghanischer Fußballspieler
 Mehdi Sharifi (* 1992), iranischer Fußballspieler
 Naim Scharifi (* 1992), russischer Fußballspieler, engl. Transkription Sharifi (Шариф)
 Rashid Sharifi (* 1984), iranischer Gewichtheber